Lombardstraat (Brussel)
 Lombardstraat (Den Haag)
 Lombardstraat (Dordrecht)
 Lombardstraat (Venlo)

Zie ook 
 Lommerd
 Lombard Street